Гео́ргий Черня́вский:
 Чернявский, Георгий Владимирович (род. 1946) — советский и украинский государственный деятель, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Италии (с 2005).
 Чернявский, Георгий Георгиевич (1924—1981) — украинский советский живописец. Народный художник УССР.
 Чернявский, Георгий Иосифович (род. 1931) — советско-американский историк и музеолог, публицист, профессор.